Rampazzo
 Rampazzo – Frazione del comune di Camisano Vicentino
 Fabrizio Rampazzo
 Franco Rampazzo
 Rampazzo è una figura della tombola, fatta da due quintine nella stessa cartella